Fritz Attila (1983) színész
 Fritz Attila (1986) labdarúgó